El término sayagués puede hacer referencia a:

 Persona natural de la comarca de Sayago, provincia de Zamora, España. 
 Habla sayaguesa de la comarca de Sayago, provincia de Zamora, España.
 José Antonio Sayagués, actor y director de teatro salmantino.